Hastenrath (Eschweiler), een plaats in de Duitse gemeente Eschweiler, deelstaat Noordrijn-Westfalen
 Hastenrath (Gangelt), een plaats in de Duitse gemeente Gangelt, deelstaat Noordrijn-Westfalen